Angiiaartarpik bezeichnet:
 Angiiaartarpik (Insel, bei Kulusuk), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Angiiaartarpik (Insel, bei Tasiilaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland